Coupe de France 2021-2022 utspelade sig mellan 13 november 2021 och 2 april 2022. Det var den 36:e upplagan av turneringen och 17 lag deltog. Volero Le Cannet vann tävlingen för första gången genom att besegra RC Cannes i finalen.

Regelverk 
I turneringen deltog 13 lag från Ligue A 2021/2022 (samtliga lag förutom utvecklingslaget France Avenir 2024) och 4 lag från Élite 2021-2022. De senare spelade i kval i två omgångar där de som vann en match gick vidare till huvudturneringen som bestod av åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final. Samtliga möten avgjordes genom en direkt avgörande match.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Andra omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Sportåret 2021
Sportåret 2022
 2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022